Angela Hammitzsch, eerder Angela Raubal, geboren als Angela Hitler (Braunau am Inn, 28 juli 1883 – Hannover, 30 oktober 1949) was de oudere halfzus van Adolf Hitler.

Angela Hitler werd geboren in Braunau am Inn (Oostenrijk), als het tweede kind van Alois Hitler sr. en zijn tweede vrouw Franziska Matzelsberger. Toen Angela een jaar oud was, overleed haar moeder. Samen met haar broer Alois Hitler jr. werd zij opgevoed door haar vader en zijn derde vrouw Klara Pölzl. Haar halfbroer Adolf Hitler was zes jaar jonger dan zij en tijdens hun jeugd trokken ze vaak met elkaar op. Als enig familielid wordt zij genoemd in Mein Kampf.

Haar vader overleed in 1903 en haar stiefmoeder overleed in 1907. Angela was intussen getrouwd met Leo Raubal, een belastinginspecteur. In 1906 werd haar eerste kind, een zoon Leo geboren. In 1908 kregen zij een eerste dochter Geli en in 1910 werd hun tweede dochter Elfriede geboren.

Angela's man overleed op 10 augustus 1910. Volgens het profiel van de OSS over de familie van Hitler, verhuisde Angela naar Wenen. Na de Eerste Wereldoorlog werd zij de manager van Mensa Academia Judaica, een huis voor Joodse studenten.

Gedurende meer dan tien jaar had Angela geen contact met Adolf, tot hij weer contact met haar zocht in 1919. In 1928 verhuisde ze samen met haar dochter Geli naar Hitlers appartement in München waar ze Adolfs huishoudster werd.

Het is mogelijk dat Adolf Hitler een relatie heeft gehad met de dochter van Angela, Geli Raubal. Geli, die meerdere minnaars had, maar wel opzag tegen haar al beroemde oom, werd in 1931 dood aangetroffen in het appartement van Hitler, bij wie ze inwoonde. Over de vraag of zij werd vermoord of zelfmoord pleegde, lopen de meningen uiteen. Vast staat, dat de Beierse minister van justitie Franz Gürtner, die later diezelfde positie kreeg in Hitlers regering, het onderzoek naar de doodsoorzaak tegenwerkte. Er werd geen autopsie verricht. 

Angela was erg tegen de relatie van Hitler met Eva Braun. Sommige verhalen wijzen erop, dat zij heeft geprobeerd om Eva Braun te waarschuwen voor de gevaren van het hebben van een relatie met Hitler. Het is niet duidelijk wat hier haar motief voor was. Uiteindelijk verliet Angela Berchtesgaden en ging ze in Dresden wonen. Adolf Hitler verbrak daarop alle contacten met haar en was dan ook niet aanwezig toen zij met de architect Martin Hammitzsch trouwde. Hammitzsch beroofde zich op 12 mei 1945, kort na de Duitse capitulatie, van het leven. Hun huwelijk bleef kinderloos.

De kleindochter van Angela, draagster van dezelfde naam, is nog in leven en draagt zorg voor de verzorging van het graf van de ouders van Adolf Hitler.

Oostenrijks persoon
Angela